Лады́гино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 19 км к югу от села Карамышево и в 30 км к юго-востоку от Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района